Пётр Фили́ппов:
 Филиппов, Пётр Павлович (1891—1965) — российский и советский футболист.
 Филиппов, Пётр Павлович (1920—2005) — белорусский актёр.
 Филиппов, Пётр Сергеевич (род. 1945) — российский политический деятель.